WZW steht als Abkürzung für:
 Powiat Zwoleński in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Werkzeugwechsler, eine mechanische Einheit zum Einwechseln von Werkzeugen an Bearbeitungszentren
 Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München

Abkürzung